«Шяуляй» () — колишній литовський футбольний клуб із однойменного міста, заснований 2004 року. Виступає у лізі A. У лютому 2016 року припинив існування.

Сезони (2004—2015)

Досягнення 
Ліга 1 (другий дивізіон):
 Переможець (1): 2004

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка

Футбольні клуби Литви
Футбольні клуби, засновані 1995
Шяуляй
Засновані в Литві 1995